Jméno důl Mír neslo několik dolů:

 důl Mír v Karviné – známý též pod jménem důl Gabriela a důl UNRRA, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi 
 důl Mír Mikulčice – zaniklý lignitový důl v jihomoravské lignitové pánvi
 důl Mír v Břežánkách – známý též pod jménem důl President Masaryk, důl Konrád Henlein  a důl Stalingrad, zaniklý hnědouhelný důl v mostecké pánvi

Podobné jméno měl též
 důl Obránců míru ve Zbůchu – známý též pod jménem důl Austria jubilejní, Masarykův jubilejní důl a důl Adolf Hitler, zaniklý černouhelný důl v plzeňské uhelné pánvi
 důl Obránců míru v Hovoranech – zaniklý lignitový důl v ihomoravské lignitové pánvi
 lom Obránců míru – známý též pod jménem důl Quido IV a důl President Beneš, zaniklý hnědouhelný povrchový důl (velkolom) v mostecké pánvi